RKS steht für:
 Kfz-Kennzeichen der Republik Kosovo, Länderabkürzung
 RKS, sowjetische Radiosonde um 1972
 Telefunken Rollkugel RKS 100-86, siehe Maus (Computer)
 RKS Südwest, ehemaliger Betreiber der Breitbandkabelnetze für die Fernsehverteilung im Land Baden-Württemberg. Aufgekauft von Kabel BW
 Flughafen Sweetwater County (IATA-Code), Rock Springs (Wyoming)

Rks steht für:
 Rammkernsondierung, eine Sondierung in der Geologie und im Bauwesen
 Reichskraftsprit, die 1925 in Deutschland gegründete Reichskraftsprit-Gesellschaft mbH

Abkürzung